Цзиань — городской округ в провинции Цзянси (КНР)
 Цзиань (Гирин) — городской уезд городского округа Тунхуа провинции Гирин (КНР).
 Цзиань (Цзянси) — уезд городского округа Цзиань провинции Цзянси (КНР).